Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Dominic Thiem.

In finale Alexander Zverev ha battuto Thiem con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Alexander Zverev (campione) 
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  Dominic Thiem (finale)
  Kevin Anderson (semifinale)
  John Isner (quarti di finale)
  David Goffin (terzo turno)

 Pablo Carreño Busta (primo turno)
 Novak Đoković (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Jack Sock (primo turno)
 Diego Sebastián Schwartzman (terzo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Lucas Pouille (primo turno)
 Fabio Fognini (primo turno)

Qualificati 

  Nicolás Kicker (primo turno)
  Michail Kukuškin (secondo turno)
  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Evgenij Donskoj (secondo turno) 

 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 Federico Delbonis (secondo turno)
 Marius Copil (primo turno)

Wildcard 

  Pablo Andújar (primo turno)
  Roberto Carballés Baena (primo turno)

 Guillermo García López (primo turno)
 Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2018